Landtagswahlkreis 44 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Enz (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Freiburg-Stadt (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Cottbus II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Spree-Neiße III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Bad Liebenwerda – Finsterwalde II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Offenbach Land I (seit 1983)
 Wahlkreis 44 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 44 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Bergen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Soltau (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Springe (2003)
 Landtagswahlkreis Neustadt (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Braunschweig-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düsseldorf IV (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Mettmann IV (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf I (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-Nordost (1947 bis 1958)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Kaiserslautern II (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 2 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 3 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden VI (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Naumburg (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Merseburg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Hohenmölsen – Weißenfels II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Mitte (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Ahrensburg (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Ost (1950)

in Thüringen
 Wahlkreis Altenburger Land II (seit 1999)
 Wahlkreis Altenburg II (1994)
 Wahlkreis Suhl, Stadt (1990)